Вооружённые силы Лесото () — военная организация Лесото, предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. Состоят из сухопутных войск, включающих воздушное крыло.

Общие сведения

История 
В конституции Лесото декларируется государственный суверенитет королевства и самостоятельное обеспечение безопасности, однако на практике внешняя безопасность гарантируется Южно-Африканской Республикой.

В 1998 году в стране начались массовые беспорядки после парламентских выборов. Армия не смогла подавить акции протеста, поэтому правительство Лесото обратилось за помощью к ЮАР.

С 2005 года проводится реструктуризация вооружённых сил государства, численность военнослужащих планируется снизить до 1500 человек.

Состав вооружённых сил

Сухопутные войска

См. также

Примечания